Aikens bezeichnet
 Aikens (Rennwagen), englischer Formel-3-Rennwagen

Aikens ist der Familienname folgender Personen:
 Vanoye Aikens (1922–2013), US-amerikanischer Tänzer und Schauspieler
 Willie Aikens (* 1954), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Aiken
 Aikens Brook
 Aikens Creek
 Aeikens